Europamästerskap 1965 kan avse:

Europamästerskapen i fälttävlan 1965
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1965
Europamästerskapen i konståkning 1965
Europamästerskapet i basket för herrar 1965
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1965